AFC-mästerskapet i futsal 2002 var ett internationellt mästerskap i futsal, för herrlandslag, som är medlemmar i förbundet AFC (Asiens fotbollskonfederation). Mästerskapet var den fjärde i ordningen av AFC-mästerskapet i futsal.

Iran blev mästare efter att ha besegrat Japan i finalen. Thailand besegrade Sydkorea i matchen om tredjepris.

Totalt spelades 34 matcher, där 307 mål gjordes. Vahid Shamsaei från Iran blev mästerskapets främsta målskytt, med 26 gjorda mål.

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av tredjeplacerade lag

Utslagsspel

Referenser